Сінкевич:
 Сінкевич Діонісій — гравер на дереві кінця XVII — початку XVIII століття.
 Сінкевич Іван Хризостом — пропаґатор хорового співу в Галичині й на Буковині.
 Сінкевич Євген Григорович (1958) — доктор історичних наук, професор, дослідник історії України, історіограф, спеціаліст з історії народного господарства, краєзнавець.